Мальтийская Премьер-лига 2018/2019 () — 104-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 17 августа 2018 года и закончился 28 апреля 2019 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Наксар Лайонс» и «Лийа Атлетик». Лигу пополнили «Корми» и «Пьета Хотспурс», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе 2017/18.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Страница лиги на mfa.com.mt 
 Чемпионат Мальты на soccerway 

Чемпионат Мальты по футболу
Мальта
2018 год на Мальте
2019 год на Мальте